Павел Папенгут:
 Папенгут, Павел Оскарович (1854—1935) — русский военный деятель, генерал-лейтенант, Герой Первой мировой войны.
 Папенгут, Павел Петрович (1894—не ранее декабря 1933) — русский офицер, полковник, член ТВО, соратник атамана Дутова, белоэмигрант